Jozef, een voornaam
 Jef (lied), een lied van Ivan Heylen uit 1982  
 Jef (stripfiguur), een figuur uit de stripreeks Guust